

Geografia 
 Henneberg – frazione della città tedesca di Meiningen

Persone 
 Henneberg – nobile casata tedesca
 Zdzisław Henneberg – aviatore polacco